Нивки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Нивки — деревня в Берёзовском районе Брестской области.
 Нивки — деревня в Лепельском районе Витебской области.
 Нивки — хутор в Миорском районе Витебской области.
 Нивки — посёлок в Брагинском районе Гомельской области.
 Нивки — деревня в Добрушском районе Гомельской области.
 Нивки — деревня в Чечерском районе Гомельской области.
 Нивки — деревня в Борисовском районе Минской области, Гливинский сельсовет.
 Нивки — деревня в Борисовском районе Минской области, Мстижский сельсовет.
 Нивки — деревня в Логойском районе Минской области.
 Нивки — деревня в Мядельском районе Минской области.
 Нивки — деревня в Пуховичском районе Минской области.

Россия 
 Нивки — деревня в Савинском районе Ивановской области.
 Нивки — деревня в Ступинском районе Московской области.
 Нивки — деревня в Волотовском районе Новгородской области.
 Нивки — деревня в Поддорском районе Новгородской области.
 Нивки — деревня в Дедовичском районе Псковской области, Пожеревицкая волость.
 Нивки — деревня в Дедовичском районе Псковской области, Сосонская волость.
 Нивки — деревня в Красногородском районе Псковской области.
 Нивки — деревня в Локнянском районе Псковской области.
 Нивки — деревня в Пыталовском районе Псковской области.
 Нивки — деревня в Вяземском районе Смоленской области.
 Нивки — деревня в Духовщинском районе Смоленской области.
 Нивки — деревня в Руднянском районе Смоленской области.
 Нивки — деревня в Холм-Жирковском районе Смоленской области.
 Нивки — деревня в Андреапольском районе Тверской области.

Украина 
 Нивки — историческая местность в Киеве.
 Нивки — станция метро в Киеве.
 Нивки — парк в Киеве.
 Нивки — село в Коростенском районе Житомирской области.
 Нивки — село в Овручском районе Житомирской области.

Железная дорога 
 Нивки — остановочный пункт Юго-Западной железной дороги (Житомирская область, Украина).
 Нивки — остановочный пункт Белорусской железной дороги (Минская область, Белоруссия).

См. также 

 Новые Нивки
Старые Нивки